Pablo Andújar era o atual bicampeão, mas perdeu na primeira rodada para Pablo Carreño-Busta. Tommy Robredo conquistou o título, derrotando Kevin Anderson na final por 7–6(8–6), 4–6, 6–3.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Stanislas Wawrinka (Semifinais)
 Kevin Anderson (Final)
 Martin Kližan (Semifinais)
 Benoît Paire (Quartas de final)

<ol start=5>
 Jürgen Melzer ''(Primeira rodada)
 Daniel Gimeno-Traver ''(Primeira rodada)
 Robin Haase ''(Quartas de final)
 Grega Žemlja ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= R Haase
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3=7
|RD1-seed02=
|RD1-team02= R Bautista-Agut
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=5

|RD1-seed03=
|RD1-team03= S Darcis
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= K de Schepper
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= P-H Mathieu
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= F Volandri
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=

|RD1-seed09=8
|RD1-team09= G Žemlja
|RD1-score09-1=6<sup>3
|RD1-score09-2=7
|RD1-score09-3=7<sup>7
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Bachinger
|RD1-score10-1=7<sup>7
|RD1-score10-2=5
|RD1-score10-3=6<sup>2

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= Y Rachidi
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=7<sup>10
|RD1-score11-3=1
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= H Laaksonen
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6<sup>8
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= P Andújar
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=3
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= P Carreño-Busta
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=6

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= R Haase
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6<sup>2
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= K de Schepper
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=7<sup>7
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= F Volandri
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=6<sup>5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=3
|RD2-team04= M Kližan
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7<sup>7
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=8
|RD2-team05= G Žemlja
|RD2-score05-1=7<sup>7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= H Laaksonen
|RD2-score06-1=6<sup>5
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= P Carreño-Busta
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= K Anderson
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= R Haase
|RD3-score01-1=5
|RD3-score01-2=1
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=3
|RD3-team02= M Kližan
|RD3-score02-1=7
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=8
|RD3-team03= G Žemlja
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= K Anderson
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= M Kližan
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=2
|RD4-seed02=2
|RD4-team02= K Anderson
|RD4-score02-1=2
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=6
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Filippo Volandri (Qualificado)
  Marc Gicquel (Qualificado)
  Björn Phau (Qualificador)
  Florent Serra (Qualificador)

<li> Sergio Gutiérrez-Ferrol ''(Primeira rodada)
<li> Gianluca Naso (Segunda rodada)
<li> Potito Starace (Primeira rodada)
<li> Matwe Middelkoop ''(Primeira rodada, desistiu)

Qualificados

  Filippo Volandri
 ''' Marc Gicquel

<li>  Henri Laaksonen
<li>  Pablo Carreño-Busta

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S